Такмичење у бацању кугле у женској конкуренцији на 26. Европском првенству у атлетици у дворани 2000. одржано је 25. и 26. фебруара  у Генту, Белгија. 

Ово је прво Првенство на којем је такмичење у бацању кугле за жене одржано у два дана у два нивоа квалификације и финале.

Титулу освојену у Валенсији  1998. није бранила Ирина Коржаненко из Русије.

Земље учеснице 
Учествовало је 18 бацачица кугле из 13 земаља.

  Белорусија (1)
  Грчка (1)
  Италија (2)
  Немачка (3))
  Пољска (1)
  Румунија (1)
  Русија (3)
  Уједињено Краљевство (1)
  Француска (1)
  Холандија (1)
  Турска (1) 
  Украјина (1)
  Шведска (1)

Рекорди 
Извор:
{| class="wikitable" width=85%
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Европског првенства у дворани 2000.
|-
|Светски рекорд
|rowspan="3"| Хелена Фибингерова||rowspan="3"|   
|rowspan="2"|  22,50
|rowspan="2"| Јаблонец, Чехословачка
|rowspan="2"|19. фебруар 1977.
|-
| Европски рекорд
|-
| Рекорди европских првенстава
|  21,46| Сан Себастијан, Шпанија
| 13. март 1977.
|-
! colspan="6" | Рекорди после завршеног Европског првенства у дворани 2000.
|-
| colspan="6" align="center" bgcolor="honeydew" | Нових рекорда није било.
|}

  Освајачи медаља  

 Резултати 
 Квалификације 
Квалификације су одржане 25. фебруара, а квалификациона норма за финале износила је 18,60 м. Норму су испуниле три такмичарке (КВ) а осталих пет финалисткиња пласирало се на основу постигнутог резултата (кв''').

Финале 
Извор:

Укупни биланс медаља у бацању кугле за жене после 26. Европског првенства у дворани 1970—2000.

Биланс медаља, жене

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су бацачице кугле које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у атлетици у дворани — бацање кугле за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — бацање кугле за жене

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕПд 2000.
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани 2000.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани